

Lieux

Winchester, ville du Hampshire.
 Cathédrale de Winchester
 Diocèse de Winchester
 Université de Winchester
 Circonscription électorale de Winchester
 Winchester College, une école privée anglaise (Public school)

Winchester, municipalité rurale canadienne du Manitoba
Winchester, ville canadienne de l'Ontario.

Winchester, un village de l’Arkansas ;
 Winchester, une localité de Californie ;
 Winchester, une ville du Connecticut ;
 Winchester, une ville de l'Idaho ;
 Winchester, une ville de l'Illinois ;
 Winchester, une ville de l'Indiana ;
 Winchester, une ville du Kansas ;
 Winchester, une ville du Kentucky ;
 Winchester, une ville du Massachusetts ;
 Winchester, une ville de la proche banlieue de Saint-Louis, dans le comté de Saint-Louis, dans le Missouri.
 Winchester, une localité du Nevada ;
 Winchester, une ville du New Hampshire ;
 Winchester, une  ville de l'Oklahoma ;
 Winchester, une ville du Tennessee ;
 Winchester, une ville de Virginie ;
 Le Winchester Mountain Lookout, tour de guet du comté de Whatcom, dans l'État de Washington.

Winchester : est une petite localité du sud de la région de Canterbury situé dans l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Œuvres et personnages de fiction

 Winchester '73 est un film américain d'Anthony Mann, sorti en 1950.
 La Malédiction Winchester (Winchester: The House that Ghosts Built) est un film américain de Michael et Peter Spierig, sorti en 2018.
 John, Dean, Henry et Sam Winchester, personnages de la série télévisée Supernatural.

Patronyme 

 Amale Winchester est le nom de ring qu'a porté la catcheuse française Amale (1993-) de 2012 à 2019 ;
 Brad Winchester (1981-), joueur de hockey sur glace américain ;
 Jacarra Winchester (1992-), lutteuse libre américaine
 Jesse Winchester (1983-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Lem Winchester (1928-1961), vibraphoniste américain ;
 Oliver Fischer Winchester (1810-1880), fondateur et premier président de Winchester Repeating Arms Company ;
 Sarah Winchester (1839-1922), la veuve de William Wirt Winchester ; à l'origine de la Mystérieuse Maison Winchester ;
 Shahdon Winchester (1992-2019), footballeur international trinidadien ;
 Simon Winchester (1944-), journaliste et écrivain britannique ;
 William Wirt Winchester (1837-1881), le second président de Winchester Repeating Arms Company.

Divers
 Winchester Repeating Arms Company fabricant d'armes dont quelques célèbres carabines produites à la fin du   :
 Winchester 1866 surnommée Yellow Boy;
 Winchester modèle 1873;
 Winchester modèle 1892;
 Winchester 1894;
 Winchester M12;
 Winchester modèle 70.
 En informatique, un disque Winchester désigne un disque dur fixe ;
 (747) Winchester, un astéroïde ;
 Mystérieuse Maison Winchester, demeure de Californie réputée pour être hantée par des esprits.

Homonymie de localités aux États-Unis